Садовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Красногвардейского муниципального района Республики Адыгея России.

Административный центр — село Садовое.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 2 769 человек, проживающих в сельском поселении, 2 728 указали свою национальность:

Примечания

Ссылки 
 Красногвардейский район > Садовское сельское поселение

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Красногвардейского района (Адыгея)